

Селище міського типу:
 Ріпки — Чернігівська область, Ріпкинський район, колишній районний центр (до 17 липня 2020 року)
Села:
 Ріпки — Сумська область, Роменський район
 Ріпки — Харківська область, Богодухівський район
 Ріпки — Хмельницька область, Шепетівський район
 Ріпки — Черкаська область, Звенигородський район

Залізниця:
 Ріпки — пасажирський зупинний пункт Сумської дирекції Південної залізниці

Ріпки — Малопольське воєводство, Горлицький повіт, гміна Устя-Горлицьке
 Ріпки (староукр. Репки) — село у східній Польщі, Мазовецьке воєводство, Соколовський повіт